Russki (russ. Русский) steht für:

 Russki (Karasee), Insel in der Karasee
 Russki (Japanisches Meer), Insel im Japanischen Meer

Russki ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Wladimirowitsch Russki (1854–1918), russischer General

Siehe auch:
 Russische Sprache (russki jasyk)
 Russki Berlin, russische Wochenzeitung für Deutschland und Europa, siehe Russkaja Germanija
 Russki Newsweek, russische Wochenzeitschrift
 Russki Westnik, russische Zeitschriften